2C — сімейство психоделиків.
 Char 2C — французький надважкий танк.
 Великий похід-2C — двоступенева ракета-носій КНР.